Stromová kočka je fiktivní inteligentní druh z planety Sfinga z Honorverse.

Stromové kočky je označení pro příslušníky druhu inteligentních "obratlovců". Jde o šelmy s tělem dlouhým 1,5-2 metry (počítáno včetně dlouhého chápavého ocasu) a 6 končetinami (ručky, rukotlapky a tlapky). Tělo je kryto jemnou hustou srstí. Jsou tele-empatičtí (s velkým dosahem těchto schopností) a část z nich navazuje zvláštní symbiotické vztahy (založené na teleempatické bázi) s lidmi. V rámci Mantichory mají status domorodců pod zvláštní ochranou Koruny.

Mají poměrně vysoké IQ (v mnoha oblastech na úrovni lidí) a dokážou se naučit znakovou řeč. Dokážou používat nástroje a někdy i překvapivě složitou lidskou techniku, ale činí tak jen málo. V boji používají ostré zuby a ještě ostřejší zatahovací drápy. Spolupracující tlupa stromových koček bez jakýchkoliv zbraní zlikviduje i největší šelmu Sfingy: hexapumu. Ty, které nenavazují vztahy s lidmi, se jim úzkostlivě vyhýbají (kromě souputníků svých druhů). Mají rády králíky, čipmánky a celerovou nať. Nerady se koupou, protože jejich srst poté nasákne vodou a příliš je netěší ani nutnost vyždímat si pak ocas. S oblibou šplhají po stromech.

Vévodkyně a místodržící Honor Harringtonová prožila většinu života v symbiotickém svazku se samcem stromové kočky Nimitzem, kterému přezdívala Smraďoch. Tento vztah jí umožňoval částečně využívat jeho telepatické a empatické schopnosti k vnímání emocí jiných lidí a ke komunikaci s jinými stromovými kočkami a jejich lidskými souputníky.

Honorverse
Fiktivní extraterestrické druhy
Fiktivní kočky

en:List of alien species in the Honorverse#Treecats